Saint-Pierremont (Aisne)
 Saint-Pierremont (Ardennes)
 Saint-Pierremont (Vosges)